Cinder – album dei Dirty Three del 2005
 Cinder – film del 2010 diretto da Jason Jury
 Cinder – romanzo di Marissa Meyer del 2012

Pagine correlate 
 Cinders